POS oder PoS steht als Abkürzung für:

 Flughafen Piarco in Trinidad und Tobago als IATA-Code
 Packet over SONET/SDH, ein Protokoll zur paketorientierten Datenübertragung über SDH
 Pain of Salvation, eine Metalband aus Schweden
 Paris–Ostfrankreich–Südwestdeutschland, eine transeuropäischen Schienenschnellverbindung, siehe LGV Est européenne
 Part of Speech, eine Wortart, siehe auch Part-of-speech-Tagging
 Partido Obrero Socialista, die Vorläuferorganisation (1912–1922) der Kommunistischen Partei Chiles
 PEARL Operating System, ein Computer-Echtzeit-Betriebssystem 
 Personen- und Objektschutz, siehe Personenschutz und Objektschutz
 Polytechnische Oberschule, Gemeinschaftsschule in der DDR
 Point of Sale, auch Point of Service, verschiedene Bedeutungen im Verkauf und Marketing
 Powiat Ostrowski (Woiwodschaft Großpolen) (Kfz-Kennzeichen)
 Proof of Stake, ein Verfahren für Blockchain-Netzwerke 
 Psychoorganisches Syndrom, Bezeichnung für die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), siehe Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung#Bezeichnungen_und_Abkürzungen

Pos ist der Familienname folgender Personen:
 Alette Pos (* 1962), niederländische Hockeyspielerin
 Hendrik Josephus Pos (1898–1955), niederländischer Philosoph
 Hans Pos (1958–2014), niederländischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Poos
 Poss

Abkürzung